Goldener Anker oder Zum Goldenen Anker ist der Name zahlreicher historischer Gebäude und Gasthöfe:
 Goldener Anker Bayreuth, Hotel
 Der goldene Anker, Gasthof und Kulturdenkmal in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, A–K
 Zum Goldenen Anker (Kempten), ehemaliger Gasthof und Kulturdenkmal in Kempten (Allgäu)
 Gasthof Goldener Anker, ehemaliger Gasthof und Kulturdenkmal in Quedlinburg
 Goldener Anker (Radebeul), Gasthof und Kulturdenkmal in Radebeul
 Zum Goldenen Anker (Volkach), ehemalige Heckenwirtschaft und Baudenkmal in Volkach, siehe Weinstraße 8 (Volkach)